Муэ́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Сен-Бенуа-дю-Со).

Коммуна расположена на расстоянии около 290 км на юг от Парижа, 175 км на юг от Орлеана, 55 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 504 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini